Аксу је појам који може да се односи на:

 Аксу — десетине села у Казахстану;
 Аксу (Казахстан) — град у Павлодарској области у Казахстану;
 Аксу (Синкјанг) — град у кинеској покрајини Синкјанг;
 Аксу (округ) — округ у Синкјангу;
 Аксу (Карачајево-Черкезија) — село у руској републици Карачајево-Черкезија;
 Аксу (Испарта) — град и округ у вилајету Испарта у Турској;
 Аксу — десетине ријека у земљама са туркијским народима.